Мауританија се први пут појавила на Олимпијским играма 1984. године и од тада Мауританија је учествовала на свим наредним Летњим олимпијским играма.

На Зимске олимпијске игре Мауританија никада није слала своје представнике. Представници Мауританије закључно са Олимпијским играма одржаним 2012. године у Лондону нису освојили ниједну олимпијску медаљу.

Национални олимпијски комитет Мауританије (-{Comité National Mauritanien}-) је основан 1962. а признат од стране МОКа 1979. године.

Медаље

Учешће и освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Преглед учешћа спортиста и освајача медаља по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2012.

Разлика у горње две табеле за 5 учесника (5 мушкараца) настала је у овој табели јер је сваки спотиста без обриза колико је пута учествовао на играма и у колико разних спортова на истим играма рачунат само једном

Занимљивости 
 Најмлађи учесник: Fatou Dieng, 17 година и 10 дана Сиднеј 2000. атлетика
 Најстарији учесник: Самба Адама, 32 године и 321 дан Сеул 1988. рвање
 Највише медаља: - 
 Прва медаља: -
 Прво злато: -
 Најбољи пласман на ЛОИ: - 
 Најбољи пласман на ЗОИ: -

Спољашње везе 
 
 
 Резултати Мауританије на sports-reference

Мауританија на олимпијским играма